Die Auswahlliste für das Spiel des Jahres gab es zwischen 1979 und 2003. Jedes Jahr hat die Jury für das Spiel des Jahres in der Mitte des Jahres eine Auswahlliste von Spielen veröffentlicht, von der ein Spiel dann das Spiel des Jahres wurde. In den Jahren 1999 bis 2003 wurden aus der Auswahlliste des Jahres jeweils drei Spiele für das Spiel des Jahres nominiert von denen dann anschließend ein Spiel als Spiel des Jahres ausgezeichnet wurde.

Die Spiele der Auswahlliste durften gegen eine Lizenzgebühr von einigen Cents pro Spiel mit dem Symbol des Spiel des Jahres (roter Pöppel) auf der Spielschachtel zwei Kalenderjahre werben. Für die ersten 10.000 hergestellten Spiele musste keine Lizenzgebühr bezahlt werden. Die Hersteller durften außerdem auf die Auszeichnung verweisen; das Symbol durfte aber nach zwei Jahren nicht weiter für die Spiele der Auswahlliste verwendet werden. Die Gewinner des Spiel des Jahres hingegen dürfen unbegrenzt mit dem Logo auf der Spielschachtel werben.

2004 wurde die Auswahlliste durch die Empfehlungsliste ersetzt.

Die Spiele der Auswahlliste 
Quellen: Webseite von Spiel des Jahres

kursiv: Korrekturen/Ergänzungen: weicht von der offiziellen Webseite ab.

Weblinks 
 Spiele seit 1979 bei Spiel des Jahres

Einzelnachweise 

Spielepreis
Liste (Spiele)